Sammetssniglar (Elysiidae) är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Sammetssniglar i ordningen Sacoglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen säcktungor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Elysiidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor